Prinzing ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Prinzing (1911–1993), deutscher Industriemanager 
 Christa Prinzing, deutsche Skirennläuferin
 Friedrich Prinzing (1859–1938), deutscher Arzt und Medizinstatistiker
 Gerhard Prinzing (1943–2018), deutscher Skirennläufer
 Günter Prinzing (* 1943), deutscher Byzantinist
 Gustav Prinzing (1833–1923), Gründer der ersten evangelischen Lehrerinnenbildungsanstalt in Bayern und Memminger Ehrenbürger
 Marlis Prinzing (* 1962), deutsche Hochschullehrerin, Journalistin und Autorin
 Theodor Prinzing (* 1925), deutscher Richter